Дубровницкая республика — название нескольких городов-государств на побережье Адриатического моря:

 Дубровницкая республика (1358—1808), средневековая городская республика в районе восточной Адриатики;
 Вторая Дубровницкая республика (1813—1814), недолговечное непризнанное состояние;
 Третья Дубровницкая республика (1991—1992), непризнанное на международном уровне государство, провозглашенное на территории бывшей Республики;
 Четвертая Дубровницкая республика, политический проект некоторых современных сепаратистских партий из Дубровника.